Il torneo ha visto vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale la sorella Serena.

Teste di serie

 Ana Ivanović (terzo turno)
 Jelena Janković (quarto turno)
 Marija Šarapova (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Serena Williams (finalista)
 Venus Williams (campionessa)
 Anna Čakvetadze (quarto turno)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Ágnes Szávay (quarto turno)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)

 Alizé Cornet (primo turno) 
 Nicole Vaidišová (quarti di finale) 
 Marija Kirilenko (primo turno) 
 Francesca Schiavone (secondo turno) 
 Nadia Petrova (quarti di finale) 
 Flavia Pennetta (secondo turno) 
 Katarina Srebotnik (primo turno) 
 Shahar Peer (quarto turno) 
 Lindsay Davenport (secondo turno, abbandono) 
 Sybille Bammer (secondo turno) 
 Virginie Razzano (primo turno) 
 Al'ona Bondarenko (secondo turno, ritirata) 
 Amélie Mauresmo (terzo turno) 
 Dominika Cibulková (primo turno) 
 Caroline Wozniacki (terzo turno) 
 Sania Mirza (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2008